«Арн: Рыцарь-тамплиер» () — художественный фильм 2007 года, снятый на основе произведений шведского писателя Яна Гийу о тамплиере Арне Магнуссоне «Путь в Иерусалим» (Vägen till Jerusalem, 1998) и «Тамплиер» (Tempelriddaren, 1999).

Релиз фильма состоялся 25 декабря 2007, а его сиквел «Арн: Королевство в конце пути» вышел 22 августа 2008 года. Кинокартина совместного производства Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Германии, но большая часть снята именно в Швеции и на шведском языке, став самым дорогим шведским кинопроектом в истории.

Производство 

Фильм снят шведской кинокомпанией  в сотрудничестве с Film i Väst, TV4 (Швеция), Danmarks Radio (Дания), YLE (Финляндия), TV 2 (Норвегия) и Telepool (Германия). С общим бюджетом около 30 миллионов долларов он стал самым дорогостоящим в истории шведского кинематографа. Телевизионная компания SVT первоначально была одним из крупнейших спонсоров проекта, но затем она вышла из производства и роль главного спонсора взял на себя телеканал TV4.

Шведские части фильма снимались в основном в провинции Вестергётланд, в то время как зарубежные сцены сняты в Марокко и Шотландии.

Сюжет 

Святая земля. Год 1177. Рыцарь ордена тамплиеров Арн Готский, известный среди сарацинов как «Альгути», спасает в пустыне от разбойников трёх путников. Беседуя после сражения с одним из путников, он вспоминает свою прошлую жизнь в далёкой Швеции.

Провинция Вестергётланд (Västra Götaland), Южная Швеция. Детство Арна в Арнесе, усадьбе его родителей — Магнуса из Дома Фолькунгов и Сигрид. Король Эрик Йедвардссон из рода Эрика призывает Фолькунгов поддержать его, чтобы он мог быть официально коронован Церковью. Фолькунги дают согласие. Но коронация должна произойти в храме на земле враждебного дома Сверкеров. Сверкеры неожиданно нападают на людей Эрика. Эмунд Ульвбане ранит короля стрелой, а Карл Сверкерссон убивает его и провозглашает себя королём. Фолькунги вынуждены смириться. Им лишь удаётся спасти Кнута, сына Эрика, отправив его в Норвегию. Биргер Броса, брат Магнуса Фолькессона, заявляет что Кнут — его сын, чем сохраняет ему жизнь.

В результате несчастного случая Арн срывается с дозорной вышки. Он находится между жизнью и смертью. Сигрид и Магнус дают клятву: если их сын выживет, он станет служить Господу. Чудо происходит, но родители не спешат выполнить своё обещание. Вскоре болезнь поражает Сигрид, она уверена, что таким образом Бог напоминает о данном обете. Родители вынуждены отдать Арна на воспитание в цистерцианский монастырь в Варнхеме. Там же остаётся и тяжело заболевшая Сигрид. Она поручает мальчика заботам настоятеля обители отца Генриха.

Монах Гилберт, рыцарь-тамплиер, давно оставивший орден, обучает Арна стрельбе из лука. Тем временем Сигрид, отказавшаяся от ампутации руки, единственного способа остановить распространение болезни(гангрены) в теле, умирает. Арн на долгие годы остаётся в монастыре в качестве послушника. Мальчик изучает Библию, латынь, постигает секреты владения мечом (в ходе этих занятий открывается, что Арн одинаково свободно владеет обеими руками, когда фехтует), а также верховой езды на арабском скакуне по имени Шамсин, привезённом Гилбертом из Святой земли. Перед тем, как выпустить воспитанника «в мир», Гилбер отдаёт Арну свой меч и наказывает, чтобы он пользовался им только ради защиты.

Вернувшись домой, побеждает в поединке представителя клана врагов вместо отца. Его пытается соблазнить Катарина Алгосдоттер, но он её отвергает. После этого он сходится с её сестрой Сесилией. Вернувшийся Кнут просит Арна помочь ему убить короля в обмен на помощь в женитьбе на Сесилии. Они убивают короля, Арна сажают под домашний арест. Катарина из зависти и ревности рассказывает, что Арн переспал с ней и её сестрой, а сестра ещё и беременна. Церковь отлучает Арна и Сесилию — и посылает обоих в монастырь на 20 лет. Арн догоняет Сесилию у ворот женского монастыря и говорит, что не имел никаких связей  с её сестрой и вернётся за ней. Арна вместо одиночной камеры в монастыре отправляют в Святую землю. Сесилию истязают в монастыре;у нее рождается ребёнок Арна, которого забирают. Приезжает святой отец, который сообщает, что позиция Кнута усиливается и скоро он станет королём, тогда он отомстит за девушку его лучшего друга. В монастырь приводят новую девушку Сесилию Бланку, которая нарушает запрет на разговор с Сесилией. За это она получает три удара плетью. Вечером она рассказывает что она невеста Кнута и будущая королева. Выясняется также, что у Сесилии родился сын Магнус и он растёт в надежных руках. Кнут приезжает в монастырь и забирает Бланку. Сесилия остается в монастыре.

Арн вечером разговаривает со спасенными курдами, представившимися торговцами. Главный торговец называет себя Юсуф. Арн понимает что это Саладин. Они разговаривают и расстаются с уважением друг к другу. Арн возвращается к королю Иерусалима и рассказывает что Саладин уже здесь и готовит нападение. Саладин атакует, крестоносцы побеждают, Арну дают разрешение ехать домой.

В ролях

Историческая достоверность 

Арн Магнуссон — персонаж, созданный фантазией Яна Гийу и вписанный в канву шведской истории второй половины XII века. В произведениях Гийу Арн выступает как один из членов могущественного рода Фолькунгов: Фольке Толстый — Магнус Фолькессон — Арн Магнуссон — Магнус Миннелшельд — Биргер Магнуссон. Таким образом, Арн, по воле Гийу, стал дедом знаменитого Биргера Ярла. В действительности, основная ветвь генеалогического древа Фолькунгов выглядит так: Фольке Толстый — Бенгт Снивиль — Магнус Миннелшельд — Биргер Ярл. Биргер Броса (дядя Арна в фильме) — сын Бенгта, брат Магнуса Миннелшельда. Кроме того, король Эрик Йедвардссон был убит, согласно поздним шведским источникам, не Карлом Сверкерссоном, а датчанином Магнусом Хенриксеном, имевшим притязания на шведский трон.

Великим магистром ордена тамплиеров в описываемое время (1177 год) был не Арно де Торроха, как показано в фильме, а Одо де Сент-Аман. В заключительной части фильма тамплиеры под умелым командованием Арна побеждают Салладина. На самом деле, основную роль в победе при Монжизаре (25 ноября 1177) сыграли силы Иерусалимского королевства под предводительством юного короля Балдуина IV .

См. также 
 Арн: Королевство в конце пути (сиквел к кинокартине «Арн: Рыцарь-тамплиер»)
 Царство небесное (фильм)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Исторические фильмы Швеции
Исторические фильмы Дании
Исторические фильмы Норвегии
Исторические фильмы Финляндии
Исторические фильмы Германии
Экранизации произведений Яна Гийу
Исторические фильмы о XII веке
Фильмы о Крестовых походах
Фильмы Дании 2007 года
Фильмы Швеции 2007 года
Фильмы Германии 2007 года
Фильмы Финляндии 2007 года
Фильмы SF